Myrtotvaré (Myrtales) je řád vyšších dvouděložných rostlin. Zahrnuje 9 čeledí. Z hlediska české květeny jsou zásadní čeledi pupalkovité a kyprejovité, mezi významné tropické čeledi náležejí zejména uzlencovité (Combretaceae) a melastomovité (Melastomataceae).

Charakteristika 
Řád zahrnuje byliny i dřeviny s jednoduchými a obvykle celokrajnými listy se zpeřenou žilnatinou. Listy jsou často vstřícné. Palisty jsou redukované nebo chybějí. Pro květy je charakteristická zejména přítomnost češule (hypanthia), semeník z kompletně srostlých plodolistů a s jedinou čnělkou.

Hlavním společným anatomickým znakem jsou bikolaterální cévní svazky.

Do řádu myrtotvaré náleží 9 čeledí, 406 rodů a více než 11600 druhů. Největší čeledi jsou melastomovité (asi 5000 druhů ve 188 rodech) a myrtovité (přes 4600 druhů ve 131 rodech). Čeleď Alzateaceae je monotypická.

Taxonomie 
Myrtales jsou jasně monofyletická a dobře vyhraněná skupina, což potvrzuje morfologie, embryologie a anatomie, stejně jako molekulární analýza rbcL, atpB, ndhF a 18S sekvencí.

V tradičních systémech byl tento řád řazen do podtřídy Rosidae a jeho vymezení se s nástupem molekulárních metod příliš nezměnilo. Došlo k mírné redukci počtu čeledí: do kyprejovitých (Lythraceae) byly vřazeny drobné čeledi granátovníkovité (Punicaceae), kotvicovité (Trapaceae) a Sonneratiaceae a do čeledi kliželovité (Penaeaceae) čeledi Rhynchocalycaceae a Oliniaceae.

Rozšíření 
Většina zástupců řádu myrtotvaré je rozšířena v tropech. Všechny větší čeledi (uzlencovité, kyprejovité, myrtovité, pupalkovité, melastomovité) mají pantropické rozšíření a a všechny s výjimkou melastomovitých přesahují i do mírného pásu.

V české květeně jsou zastoupeny pouze čeledi kyprejovité a pupalkovité, v jižní Evropě navíc ještě čeleď myrtovité.

Význam 
Mezi užitkovými rostlinami z tohoto řádu nalezneme ovoce (myrtovité, kyprejovité), koření (myrtovité), léčiva (kyprejovité, pupalkovité) i okrasné rostliny (pupalkovité, myrtovité, kyprejovité, melastomovité).

Přehled čeledí 
 kliželovité (Penaeaceae)
 kýlatcovité (Vochysiaceae)
 kyprejovité (Lythraceae)
 melastomovité (Melastomataceae)
 myrtovité (Myrtaceae)
 pupalkovité (Onagraceae)
 uzlencovité (Combretaceae)
 Alzateaceae
 Crypteroniaceae

Reference

Externí odkazy 
 

 
Botanické řády
Vyšší dvouděložné